Çatalçam ist die Bezeichnung folgender Orte:

 Çatalçam (Amasya), Ortschaft in der türkischen Provinz Amasya
 Çatalçam (Bayramiç), Ortschaft im Landkreis Bayramiç der türkischen Provinz Çanakkale
 Çatalçam (Dargeçit), Ortschaft im Landkreis Dargeçit der türkischen Provinz Mardin
 Çatalçam (Dursunbey), Ortschaft im Landkreis Dursunbey der türkischen Provinz Balıkesir
 Çatalçam (Kastamonu), Ortschaft in der türkischen Provinz Kastamonu
 Çatalçam (Kaynaşlı), Ortschaft im Landkreis Kaynaşlı der türkischen Provinz Düzce
 Çatalçam (Soma), Ortschaft im Landkreis Soma der türkischen Provinz Manisa
 Çatalçam (Tufanbeyli), Ortschaft im Landkreis Tufanbeyli der türkischen Provinz Adana